Anza – osada w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia
 Anzá – miasto w Kolumbii
 Anza – japońska wokalistka
 Anza – pakistański przeciwlotniczy pocisk rakietowy